Базанкур може бити:

 Базанкур (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Базанкур (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза